Yatesula är ett släkte av svampar. Yatesula ingår i familjen Chaetothyriaceae, ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Yatesula